Lautaro fue un guerrero mapuche del siglo XVI.

«Lautaro» puede hacer referencia también a los siguientes artículos:

Personas 
 Lautaro Acosta (1988 -), futbolista argentino;
 Lautaro Álvarez (1984 -), futbolista argentino;
 Lautaro Carmona (1952 -), diputado chileno;
 Lautaro Carmona (1986 -), futbolista argentino;
 Lautaro Díaz (1953 -), escultor chileno;
 Lautaro Formica (1986 -), futbolista argentino;
 Lautaro García (1895 - 1982), dramaturgo chileno;
 Lautaro Martínez (1997 -), futbolista argentino;
 Lautaro Murúa (1926 - 1995), actor y director chileno de cine y teatro;
 Lautaro Núñez Atencio (1938 -), arqueólogo chileno;
 Lautaro Parra (1928 - 2013),  folclorista chileno;
 Lautaro Vergara Osorio (1921 - 2000), político chileno;
 Lautaro Yankas (1902 - 1990), escritor chileno;
 Lautaro (1552-1557), líder militar mapuche

Toponimia 
 Comuna de Lautaro, en la Araucanía, Chile;
 Estación de ferrocarriles Lautaro, en la comuna del mismo nombre;
 Partido de Lautaro, extinta división territorial de Chile, creada hacia 1823. Sucedida por:
 Delegación de Lautaro (1823 - 1833);
 Departamento de Lautaro, (1833 - 1927);
 Departamento de Lautaro (Cautín) (1927 - 1979, integrado a la actual Provincia de Cautín);
 Volcán Lautaro, en Campos de Hielo Sur, Chile;

Barcos 
 Lautaro (1.º), fragata de la Armada de Chile entre 1818 y 1829;
 Lautaro (2.º), vapor de la Armada de Chile entre 1865 y 1866;
 Lautaro (3.º), (ex transporte Princesa Luisa) remolcador de la Armada de Chile entre 1880 y 1910;
 Lautaro (4.º), fragata de la Armada de Chile entre 1898 y 1954;
 Lautaro (5.º), remolcador de la Armada de Chile entre 1910 y ¿?;
 Lautaro (6.º), fragata de la Armada de Chile entre 1941 y 1945;
 Lautaro (7.º), patrullero de la Armada de Chile entre 1947 y 1991;
 Lautaro (8.º) / ATF-67 Lautaro, remolcador de la Armada de Chile en servicio desde el 21 de diciembre de 1990;
 Transporte Rímac, capturado, hundido, reflotado, revendido, renombrado Lautaro y hundido con ese nombre en la Guerra de los mil días en 1902.
 Escampavía Princesa Luisa, renombrado Lautaro el 3 de junio de 1880

Otros 
 Lautaro (nombre)
 Muerte de Lautaro, episodio de la Guerra de Arauco;
 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro", del Ejército de Chile;
 MAPU Lautaro, grupo armado de extrema izquierda;
 Logia de Lautaro, una logia masónica integrada por varios caudillos de las guerras de independencia hispanoamericana;
 Lautaro de Buin, equipo de fútbol chileno;
 (2976) Lautaro, asteroide del cinturón exterior de asteroides;
 Leftrarú, supercomputadora.